Lodders ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Lodders, deutsche Schlagersängerin
 Catharina Lodders (* 1942), niederländisches Fotomodell, Miss World 1962
 Eckhard Lodders (* 1957), deutscher Basketballspieler
 Helma Lodders (* 1968), niederländische Politikerin
 Jannik Lodders (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Robin Lodders (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Rudolf Lodders (1901–1978), deutscher Architekt